Donald Maclean (spion) (1913-1983), een Brits diplomaat tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 Donald Maclean (predikant) (1915-2010), een predikant van de Free Presbyterian Church of Scotland.